Наґара (Ісікава)
Наґара (Сіґа)
Наґара (Тіба)